Елс Калленс і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього року зіграли з іншими партнерками. Калленс грала в парі з Чандою Рубін але зазнали поразки у чвертьфіналі, Шонессі ж грала в парі з Магдаленою Малеєвою, які програли в 1-му колі.

Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову і Арансасу Вікаріо з рахунком 0–6, 7–6(7–3), 6–2. Це був перший титул Дементьєвої і 11-й Гусарової в парному розряді.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main and Qualifying Draws 

Eurocard German Open, парний розряд
WTA German Open